«X&Y» — третій повноформатний студійний альбом гурту Coldplay.

Композиції 
 Square One — 4:47
 What If — 4:57
 White Shadows — 5:28
 Fix You — 4:54
 Talk — 5:11
 X&Y — 4:34
 Speed of Sound — 4:48
 A Message — 4:45
 Low — 5:32
 The Hardest Part — 4:25
 Swallowed in the Sea — 3:58
 Twisted Logic — 5:01
 Til Kingdom Come (прихований трек) — 4:10

Над записом працювали 
Coldplay
 Кріс Мартін — вокал, гітара, клавішні
 Джонні Бакленд — гітара
 Ґай Берімен — бас-гітара
 Уїл Чемпіон — барабани

Технічний персонал
 

Альбоми Coldplay
Музичні альбоми 2005
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Parlophone
Альбоми Capitol Records
Червень 2005